Alcácer ist der Familienname folgender Personen:
 Paco Alcácer (Francisco Alcácer García; * 1993), spanischer Fußballspieler

Alcácer bezeichnet:
 Alcácer (Valencia), eine Gemeinde in der Valencianischen Gemeinschaft in Spanien

Alcacer bezeichnet:
 Black Mission, eine Feigenart